Steven Smith est le nom de :

Patronymes 
 Steven L. Smith (1958- ), astronaute américain,
 Steven Smith (1962- ), cavalier britannique,
 Steven Smith (1983- ), basketteur américain,
 Steven Smith (1985- ), footballeur écossais,
 Steven Smith, scénariste et producteur américain.